Екатерина Борисовна Букина (род. 5 мая 1987 года) — российская спортсменка, чемпион Европы 2020 года, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. Заслуженный мастер спорта России. Член сборной команды страны с 2010 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Карьера 
Занимается борьбой с 2000 года. Первой победой на международной арене было второе место на чемпионате Европы 2004 года среди кадетов. В 2006 году стала бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Гватемале. В 2007 году была вице-чемпионкой мира среди юниоров в Пекине.

Выступая среди взрослых в 2010 году стала вице-чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года в Москве, вице-чемпионкой мира 2011 года в Стамбуле, чемпионкой казанской Универсиады, серебряным призёром Европейских игр 2015.

Чемпионка России 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 годов, вице-чемпионка России 2009, 2012, 2015 годов.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 76 кг Екатерина в схватке за чемпионский титул победила спортсменку из Турции Ясемину Адар и завоевала золотую медаль европейского первенства.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации борьбы России
 
 
 

Чемпионки Европы по женской борьбе
Чемпионки России по женской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма